Европейский маршрут Е94 — европейский автомобильный маршрут категории А в Греции. Начинается на западе Греции в Коринфе, идёт на восток через города Мегара и Элевсин и заканчивается в греческой столице Афины у Саронического залива. Длина маршрута — 83 км.

Е94 связан с маршрутами

 E65
 E962
 E75

См. также 

 Список европейских автомобильных маршрутов

Ссылки 

 Карта европейских маршрутов 
 International E-road network 
 European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008 

Европейские маршруты
Дороги Болгарии